Z życia nastoletniego robota (ang. My Life as a Teenage Robot, 2003-2009) – amerykański serial animowany, który był emitowany w Polsce w telewizji Nickelodeon Polska.

Obsada 
 Janice Kawaye: Jenny
 Melissa Denton/Chad Doreck: Brad
 Audrey Wasilewski: Tucker
 Candi Milo: Pani Wakeman
 Quinton Flynn: Sheldon Lee

Odcinki 
Premiery w Polsce:
 Nickelodeon Polska –
 I i II seria – 10 lipca 2008 roku,
 III seria – 16 października 2008 roku,
 Film „Ucieczka z planety Roju” – 13 listopada i 14 listopada 2008 roku.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerime
Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Programy telewizji Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 2003
Seriale telewizyjne zakończone w 2009